Luisa Rivelli, actrice et animatrice de télévision italienne ;
Naike Rivelli, actrice et chanteuse italienne.